Титанопсис известковый () – вид суккулентных растений рода , семейства , произрастающий в ЮАР.

Описание 
Многолетнее растение высотой до 4 см, представляет собой компактные пучки тесно сгруппированных розеток. Листья уплощенные с крупными отдельными бугорками на поверхности. Цветет с октября по февраль; цветков 1–3; лепестки янтарные или янтарно-белые.

Распространение 
Природным ареалом является Южно-Африканская Республика. Суккулент произрастает в основном в биоме пустыни или кустарниковой степи.

Таксономия 
, первое упоминание в Z. Sukkulentenk. 2: 178 (1926).

Этимология 
Titanopsis: родовое латинское наименование от  – «известь» и  – «подобный»; в виду листьев покрытых бугорками, которые делают представителей данного рода похожими на куски известняка.

calcarea: латинский видовой эпитет, означающий «известковый».

Синонимы 
Гомотипные (основанные на одном и том же номенклатурном типе):

 

Гетеротипные (основанные на разных номенклатурных типах):

Примечания

Ссылки 

Аизовые
Суккуленты
Флора Южной Африки
Флора Африки
Многолетние растения